Ангельберт I (; умер после 968) — первый граф Бриенна, основатель рода де Бриенн.

Согласно Флодоарду и Рихеру Реймскому, в 951 году братья Ангильберт и Готберт построили замок Бриенн, откуда совершали разбойничьи набеги на окрестные владения. В итоге король Западно-Франкского королевства Людовик IV взял замок после осады и разрушил его укрепления.

В 968 году Ангельберт упоминается с титулом графа Бриенна.

Имя и происхождение жены не известны. Дочь:
 Ингельтруда (умерла после 980), муж — Милон II, граф Тоннера.

Вероятно, внуком или правнуком Ангельберта I от неизвестных родителей был Ангельберт II — граф Бриенна в начале XI века. В генеалогиях последний называется сыном первого. Это возможно при следующих датах жизни:

 935—990 Ангельберт I
 970—1025 Ангельберт II

Примечания

Литература 
 J.A. Jacquot, Notice historique sur Brienne, 1832.
 M. Bourgeois, Histoire des comtes de Brienne, 1848.
 Marie Henry d’Arbois de Jubainville, Histoire des Ducs et Comtes de Champagne, 1865.
 Marie Henry d’Arbois de Jubainville, Catalogue d’actes des comtes de Brienne, 950—1356…, 1872.
 Edouard de Saint-Phalle, Les comtes de Brienne, 2017.
 Dana Celest Asmoui Ismail, History of the Counts of Brienne (950—1210), 2013.
 Guy Perry, The Briennes: The Rise and Fall of a Champenois Dynasty in the Age of the Crusades, c. 950—1356, 2018.

Графы де Бриенн
Правители Европы X века
Дом де Бриенн